«Ве́стник „Народной воли“» (, ) — журнал русских эмигрантов, членов исполкома революционной организации «Народная воля». Издавался в 1883—1886 годах в Женеве (Швейцария). Вышло пять номеров журнала.

Членами редакции были находившиеся в Париже Лев Александрович Тихомиров, Мария Николаевна Ошанина, Пётр Лаврович Лавров.

Журнал очень тенденциозно освещал события в Российской империи, фиксируя внимание читателей на антиправительственных выступлениях рабочих и крестьян и замалчивая позитивные изменения в социально-экономической жизни страны.

В то же время журнал печатал развёрнутые обзоры социалистических движений в странах Западной Европы, которые, по мнению их авторов, должны были стать руководством к действию для русских революционеров. Много места на страницах «Вестника „Народной воли“» занимали хроники революционной борьбы и воспоминания народовольцев об их террористических актах.

Журнал начал выходить в годы упадка и идейного разброда в «Народной воле», который особенно усилился после распространения на территории Российской империи идей марксизма. В декабре 1886 года вышел пятый и последний номер «Вестника „Народной воли“».

Примечания

Литература 
 
 Вахрушев И. С. Очерки истории русской революционной демократической печати: 1873—1886 гг. Саратов, 1980
 Итенберг Б. С. «Вестник „Народной воли“» // Памятные книжные даты. М., 1983.
 

Журналы на русском языке
Народничество
Печатные издания, возникшие в 1883 году
Журналы Швейцарии
Журналы русского зарубежья
Социалистическая пресса